Luigi Monardo Faccini – regista italiano
 Meco Monardo – musicista e produttore discografico statunitense